

События 
 Февраль — Сепаратный мир Англии и Голландии.
 Фридрих Вильгельм вступил в австро-испано-голландскую коалицию против Франции, получив 200 тысяч талеров.
 Ликвидация голландской Вест-Индской компании.
 1674—1702 — Штатгальтер Голландии Вильгельм III Оранский.
 1674—1675 — Восстание плебейства и крестьян в ряде провинций Франции (Бретань, Нормандия, Мен, Пуату, Бурбонне, Дофине, Гиень, Беарн, Лангедок). Особенно большие размеры движения приняли в Гиени и Бретани.
 1674—1676 — Большое восстание в Сицилии.
 1674, май-1696 — Король Польши Ян Собеский.
 1674—1676 — Польско-турецкая война.
 Сражение поляков с турками под Львовом.
 Французы основали город Пондишери в Индии.
 Шиваджи короновался как независимый государь.
 1674—1680 — Правитель Махараштры Шиваджи.
 Основание в Китае тайного братства для борьбы с маньчжурами («Триады» — «Саньхэхой»).
 Народное восстание под предводительством Трунджайя на Яве и Мадуре против голландских колонизаторов.
 1674—1676 — Восстание индейцев во главе с Филиппом против колонистов Новой Англии. Филипп объединил ряд племён, нанёс англичанам ряд поражений и захватил Мидлфилдс. Раздоры среди индейцев. Победа англичан.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1674 году
 18 ноября — Иоаким (Струков), епископ Воронежский и Елецкий.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1674 году

См. также